Pinnow (bij Schwerin), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, en maakt deel uit van de Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Pinnow (Uckermark), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Uckermark
 Pinnow (Breesen), een plaats in de gemeente Breesen in Mecklenburg-Voor-Pommeren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Pinnow (Duckow), een plaats in de gemeente Duckow in Mecklenburg-Voor-Pommeren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Pinnow (Murchin), een plaats in de gemeente Murchin in Mecklenburg-Voor-Pommeren, Landkreis Greifswald
 Pinnow (Schenkendöbern), een plaats in de gemeente Schenkendöbern in de deelstaat Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße